Família McMahon

Outros
Linha McMahon

Team McMahon

Desambiguações de sobrenomes